Le Pays de Weppes, une région naturelle française ;
 La Rue de Weppes, une voie publique urbaine de la commune de Lille ;
faubourg de Weppes, ancien faubourg de Lille intégré dans le périmètre urbain au  (voir agrandissements de Lille) ;
porte de Weppes, ancienne porte de ville à Lille.